Rajd Nowej Zelandii 2022 (Repco Rally New Zealand 2022) – kolejna edycja Rajdu Nowej Zelandii rozgrywanego w Nowej Zelandii. Rozegrany był od 29 września do 2 października 2022 roku. Była to jedenasta runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata w roku 2022. Składał się z 17 odcinków specjalnych.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 29 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC i WRC2.

Odcinki specjalne

Power Stage w klasyfikacji generalnej OS17

Klasyfikacja generalna rajdu 

W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2022 po 11 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2 Open

WRC2 Junior

WRC2 Master

WRC3 Open

WRC3 Junior 
W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie. Ostatni rajd w sezonie zaliczany do WRC3 Junior – Rajd Grecji, punktowany był podwójnie.

Uwagi

Przypisy

202
Nowa Zelandia
2022 w Nowej Zelandii